Annelie, een meisjesnaam, combinatie van Anna (voornaam) en Louise (voornaam).
Annelie (lied), een lied van Daniël Lohues
Annelie Botes (*1957), een Zuid-Afrikaans schrijfster
Annelie de Vries, een Nederlandse muzikante en componiste

Zie ook
Anna (doorverwijspagina)